L'édition 2008 du tournoi de Dubaï s'est jouée du 3 au  à Dubaï.

Faits marquants 
 Le tenant du titre et quadruple vainqueur du tournoi Roger Federer s'incline au premier tour face à Andy Murray.
 Andy Roddick remporte le tournoi en simple en battant Feliciano López en finale. C'est son  ATP en simple. 
 En double, Mahesh Bhupathi et Mark Knowles s'imposent en finale face à Martin Damm et Pavel Vízner. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2008) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Dubai
ATP 2008
Sport aux Émirats arabes unis en 2008
Tennis en mars 2008